

Златія () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Златія () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.